Arena Maeda  ou Parque Maeda é um local  onde são realizados vários eventos locais, nacionais e internacionais em Itu, cidade do interior de São Paulo. O espaço foi inaugurado em 2010, com capacidade para receber até 60 mil pessoas. Recebeu seu nome em homenagem à família Maeda, de origem japonesa. Atualmente, Taneyoshi Maeda é o principal responsável pela gestão e administração do espaço.

Eventos 
 Tomorrowland Brasil
 Xxxperience Festival
 Rodeio de Itú
 Reveillon
 World Boomerang Championship

Ligações externas 
 Website oficial da Arena Maeda

Parques de São Paulo (estado)
Desporto de Itu
Fundações em São Paulo em 2010